Качар — многозначный термин:

Топоним 
 Качар — посёлок городского типа в Костанайской области Казахстана.
 Качар (округ) — округ на юге индийского штата Ассам.

Фамилия 
Качар — сербская фамилия, означающая «бондарь, мастер по изготовлению бочек». Известные носители:
 Качар, Гирай (род. 1985) — турецкий футболист.
 Качар, Гойко (род. 1987) — сербский футболист.
 Качар, Слободан (род. 1957) — югославский боксёр.
 Качар, Тадия (род. 1956) — югославский боксёр.

См. также 
 Горы Северный Качар — округ в индийском штате Ассам.